Pacini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Pacini (1888–1967), vatikanischer Diplomat
 Andrea Pacini (ca. 1690–1764), italienischer Opernsänger (Altkastrat), Händelinterpret
 Filippo Pacini (1812–1883), italienischer Anatom
 Franco Pacini (1939–2012), italienischer Astrophysiker
 Giovanni Pacini (1796–1867), italienischer Opernkomponist
 Luigi Pacini (1767–1837), italienischer Sänger; Vater von Giovanni Pacini
 Piero Pacini (* um 1440; † um 1513), italienischer Buchdrucker
 Raffaello Pacini (1899–1964), italienischer Dokumentarfilmer und Filmregisseur
 Roberto Pacini (* 1967), italienischer Theaterdirektor und Filmproduzent
 Simone Pacini (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Sophie Pacini (* 1991), deutsch-italienische Pianistin

Siehe auch:
 Pacini Fazzi Editore
 Vater-Pacini-Körperchen